Reborch ist der Familienname folgender Personen: